

Cinema 
 Stand by Me - Ricordo di un'estate (Stand by Me) – film del 1986 diretto da Rob Reiner

Musica 
 Stand by Me – singolo di Ben E. King del 1961
 Stand by Me – singolo degli Oasis del 1997
 Stand by Me – singolo di Shayne Ward del 2006
 Stand by Me – singolo degli Stereopony del 2012

Televisione 
 Stand by Me – casa di produzione televisiva italiana